Guerra israelita-aramea hace referencia a varias guerras que ocurrieron entre el antiguo Reino de Israel y los reinos arameos.

Estas guerras fueron:

 Primera guerra israelita-aramea: fue la guerra de la independencia Aramea del Imperio israelita. En esta guerra los arameos liderados por Rezon, se independizaron de Salomon.

 Segunda guerra israelita-aramea: fue la guerra que sostuvo Ben-Hadad I contra Baasa rey de Israel, a pedido de Asa rey de Judá
 
 Tercera guerra israelita-aramea: fue la guerra en la que Ben-Hadad II exigió al rey Acab de Israel que se rindiera, a lo que Acab rehusó.

 Cuarta guerra israelita-aramea: fue la guerra que ocurrió entre los mismos reyes de la tercera, 3 años después de esta, en la que murió el rey Acab.

 Quinta guerra israelita-aramea: fue la guerra en la que Joram, rey de Israel quiso reconquistar Ramot en Transjordania, aparte de sus batallas anteriores

 Sexta guerra israelita- aramea: fueron las guerras de Jehu, rey de Israel contra Hazael rey de los arameos.

 Séptima guerra israelita-aramea: fue la guerra de Ben-Hadad III y Joacaz rey de Israel.

 Octava guerra israelita-aramea: fue la guerra de Joás, rey de Israel, para recuperar Transjordania, en las que se enfrentó con Ben-Hadad III, rey de los arameos.